Ура́льский госуда́рственный архитекту́рно-худо́жественный университет (УрГАХУ) — высшее учебное заведение в Екатеринбурге в сфере градостроительства, архитектуры, дизайна, изобразительного искусства. Основан в 1972 году как Свердловский архитектурный институт, расположен в Екатеринбурге.

История 
Начало своё берёт в качестве кафедры архитектуры, созданной в 1947 году архитектором  на строительном факультете Уральского индустриального института. В 1967 году кафедра была реорганизована в Уральский филиал Московского архитектурного института. В 1972 году филиал был преобразован в Свердловский архитектурный институт. С 1967 года ректором филиала и института был . В 1992 году институт был переименован в Уральский архитектурно-художественный институт, а в 1996 году получил статус академии. В 2015 году академия получила название «Уральский государственный архитектурно-художественный университет».

В университете работали и продолжают работать академик РААСН Г. И. Белянкин, члены-корреспонденты РААСН В. Г. Десятов и А. А. Стариков, доктора архитектуры Н. С. Алфёров и Л. П. Холодова, Заслуженные архитекторы России А. В. Овечкин, Г. И. Дубровин, Ю. А. Владимирский и другие. Развивались научные школы: истории архитектуры и искусства Урала (основатель — проф. Н. С. Алфёров), архитектурной семиотики (основатель — проф. А. Э. Коротковский), философии архитектуры (основатель — проф. Ф. Т. Мартынов), архитектурной климатологии (основатель — проф. Б. М. Давидсон), уральская школа дизайна (основатель — проф. Ю. А. Владимирский).

С декабря 2019 года ректором университета является Долгов А. В..

13 апреля на УрГАХУ повесили символ российского вторжения на Украину — огромную букву «Z». Уже через пару дней буква была облита красной краской, студенты начали сбор подписей против баннера.

Ректоры 
 1967—1982 — Алфёров, Николай Семёнович (директор Уральского филиала Московского архитектурного института до 1972 г.)
 1982—1987 — Коротковский, Альберт Эдуардович
 1987—1990 — Заикин, Геннадий Сергеевич
 1990—2011 — Стариков, Александр Александрович
 2011 (ноябрь) — 2019 (декабрь) — Постников, Сергей Павлович
 2019 (декабрь) — н.в. — Долгов Александр Владимирович

Структура 
В структуре университета 5 факультетов и 1 институт:
 Факультет архитектуры
 Факультет дизайна
 Институт изобразительных искусств
 Факультет довузовской подготовки
 Факультет дополнительного профессионального обучения
 Факультет очно-заочного (вечернего) обучения

В университете работает аспирантура.

Музей архитектуры и дизайна 
Одним из подразделений университета является Музей архитектуры и дизайна, расположенный в историческом центре города, на месте Екатеринбургского железоделательного завода. В 2015 году была закончена реконструкция музея и сейчас это место проведения регулярных выставочных, обучающих и других мероприятий. В здании размещается экспозиция, посвящённая индустриальному дизайну и истории горнозаводской техники, а также «Архитектура Каменного пояса»: макеты, чертежи и фотографии уникальных памятников Урала.

Примечания

Ссылки 
 
 ВНИИТЭ. Уральская школа дизайна (главный редактор — директор ВНИИТЭ). 
 Вуз обучал дизайну 
 Маёвка Свердловского архитетурного института.
 Известен институт и своей культурной деятельностью.

Учебные заведения, основанные в 1972 году
Архитектурно-строительные университеты России
Художественные вузы России
Арх
Художественные учебные заведения Екатеринбурга
Кировский район Екатеринбурга